Judita, biblijski lik, kći Merarijeva i žena Manašeova
 Judita (knjiga), biblijska knjiga o Juditi
 Judita (Marko Marulić), književno djelo Marka Marulića
 Judita odrubljuje glavu Holofernu (Caravaggio), slika talijanskog slikara Caravaggia
Judita Francuska
 Judita (Miro Gavran), Gavranova verzija Biblijske Judite, iz trilogije Mire Gavrana
 Judita (1980.), film s Josipom Gendom iz 1980.
 Judita (nagrada)